Рома́н Петро́вич Ку́пер (; род. 16 июля 1959 года, с. Галич Подгаецкого района Тернопольской области — 30 мая 1994 года, Киев) — украинский государственный деятель, депутат Верховной рады Украины II созыва (1994).

Биография 
Родился 16 июля 1959 года в селе Галич Подгаецкого района Тернопольской области.

Окончил Тернопольский медицинский институт. Избирался в Тернопольский городской совет, где стал заместителем председателя, был членом Украинской консервативной республиканской партии.

На парламентских выборах 1994 года был избран народным депутатом Верховной рады Украины II созыва) от Теребовлянского избирательного округа № 364 Тернопольской области, но депутатом пробыл недолго — 30 мая 1994 года он скончался на 42-м году жизни.

Похоронен в родном районе.

Вдова — Купер Оксана Иосифовна.

Ссылки 
 Купер Роман Петрович на сайте Верховной рады Украины

Выпускники Тернопольского государственного медицинского университета имени И. Я. Горбачевского
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Персоналии:Тернополь